Hegyköz – tájegység Észak-Magyarországon, a Zempléni-hegységben.
Hegyköz – település Romániában, Szilágy megyében.
Hegyközcsatár – község Romániában, Bihar megyében.
Hegyközkovácsi – falu Romániában, Bihar megyében.
Hegyközpályi – település Romániában, Bihar megyében.
Hegyközszentimre – falu Romániában, Bihar megyében.
Hegyközszáldobágy – falu Romániában, Bihar megyében.